

Топоніми
Наґаторо (Міяґі) — містечко в Японії, у повіті Ватарі префектури Міяґі.
Наґаторо (Сайтама) — містечко в Японії, у повіті Тітібу префектури Сайтама.
Наґаторо (Ямаґата) — район японського міста Нанйо префектури Ямаґата.
Наґаторо-хан — хан в Японії періоду Едо.

Культура
 Don’t Toy With Me, Miss Nagatoro — японська манґа, написана та проілюстрована Нанасі, і знятий за нею аніме-серіал.